Чепурний Анатолій Григорович — народний депутат України 1-го скликання.
 Чепурний Василь Федорович — український журналіст, просвітянин, письменник.
 Чепурний Володимир Павлович — український політик. Міський голова м. Бердянськ 2015-2020 рр..
 Чепурний Дмитро Іванович — український радянський поет і драматург.
 Чепурний Євген Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чепурний Микола Іванович — український радянський діяч, 1-й секретар Черкаського районного комітету КПУ.
 Чепурний Микола Миронович — учасник Другої світової війни, командир батальйону, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Чепурний Назар Вячеславович — український гімнаст, майстер спорту.

Також 
 Чепурна
 Чепурний провулок
 Вулиця Чепурного (Бровари)

Прізвища
Багатозначні терміни